Königliches Schloss steht für

Königliches Schloss Berchtesgaden
Königliches Schloss Oslo
Königliches Schloss Ciergnon, Belgien
Königliches Schloss auf dem Dedinje, Belgrad, Serbien 
Athener Stadtmuseum

Siehe auch:
Königsschloss
Königlicher Palast
 King’s Castle